S – diciassettesima lettera dell'alfabeto italiano
Ѕ – lettera dell'alfabeto cirillico

Biochimica
 S  – nella codifica degli amminoacidi ordinari, abbreviazione della serina

Chimica
 S  – simbolo chimico dello zolfo
 Blocco s – gruppo di elementi della tavola periodica

Fisica
 S  – simbolo del siemens, l'unità di misura derivata SI per la conduttanza elettrica.
 s – simbolo del secondo, l'unità si misura base SI del tempo
 S – simbolo per l'unità Svedberg.
 s  – viene talvolta usato per rappresentare una posizione, distanza o funzione di spostamento
 Con S viene indicata la funzione di stato Entropia
S – banda dello spettro elettromagnetico
 s – una delle tre variabili di Mandelstam

Informatica
 S – linguaggio di programmazione
 <s> – tag HTML che indica l'inizio di un testo barrato

Matematica
 rappresenta i sedenioni.
 Sn è il gruppo simmetrico di ordine n.

Radiantismo
 S – livello di ricezione del segnale (da 1 a 9+) in una trasmissione radioamatoriale (sta per Strength) e tra CB (sta per Santiago).

Trasporti
S – sigla automobilistica internazionale della Svezia.

Altro 
 S – mixtape di SZA del 2013
 S – abbreviazione di sabato, o del mese di settembre
 S. - abbreviazione di santo o santa
 S. o Sp. – nell'antica Roma era l'abbreviazione del praenomen "Spurius".
 S.''  – romanzo grafico di Gipi del 2006

Pagine correlate
 Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per S.

Altri progetti